Фармингдејл има више значења:
 Фармингдејл (Мејн)
 Фармингдејл (Њујорк)
 Фармингдејл (Њу Џерзи)